АТП куп 2021. било је друго издање АТП купа, међународног тениског турнира на отвореном коју организује Асоцијација тениских професионалаца (АТП). Учествововало је укупно 12 екипа, а мечеви су се играли на Мелбурн парку у Мелбурну, Аустралија, од 2. до 6. фебруара 2021. године.

Првобитно је било у плану да учествују 24 репрезентације док би се мечеви играли у Бризбејну, Перту и Сиднеју од 1. до 10. јануара 2021. Међутим, термин и број екипа померени су услед пандемије ковида 19.

Титулу шампиона је бранила Србија, која је била избачена у групној фази. Русија је у финалу савладала Италију укупним резултатом 2 : 0 и тако је постала првак такмичења.

Систем бодовања 

 Максимално 500 бодова за непораженог појединачног играча, 250 бодова за дублове.

Репрезентације

Групна фаза 
Жреб је одржан 20. јануара — тимови су подељени у четири групе, а победници група пролазе у полуфинале.

О — Однос победа и пораза, М — Мечеви, С — Сетови

Група А

Србија и Канада

Немачка и Канада

Србија и Немачка

Група Б

Шпанија и Аустралија

Грчка и Аустралија

Шпанија и Грчка

Група Ц

Аустрија и Италија

Италија и Француска

Аустрија и Француска

Група Д

Русија и Аргентина

Русија и Јапан

Аргентина и Јапан

Нокаут фаза

Полуфинале

Немачка и Русија

Италија и Шпаније

Финале

Русија и Италија

Референце

Спољашње везе 
Званични веб-сајт

АТП куп
Тенис 2021.
Тенис у Аустралији